Судиловский — фамилия; имеет женскую форму Судиловская.
 Судиловский, Николай Петрович (1914—1963) — командир отделения 51-й инженерно-сапёрной бригады, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Судиловский, Пётр Михайлович (1928—2000) — генеральный директор РУП "ПО «Беларуськалий», Герой Социалистического Труда.

Судиловская 
 Судиловская, Ангелина Михайловна  (1903—1976) — советский учёный-орнитолог.